Nervi peut avoir différents sens :

 Un nervi est un homme de main 
 Nervi est un quartier de Gênes (Italie)
 Pier Luigi Nervi (1891-1979), un ingénieur italien
 Les Nerviens (Nervii en latin), un des plus puissants peuples belges du nord/nord-est de la Gaule à l’époque romaine